Highlanders (Super Rugby)
 Highlanders Bulawayo

Zobacz też 
 Highlander